Гран-при Монако 2011 года (официально LXIX Grand Prix de Monaco) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 29 мая 2011 года на трассе Монако, Монте-Карло. Это была шестая гонка сезона 2011 Формулы-1.

Свободные заезды

Квалификация 

Во время квалификации машина Серхио Переса вылетела с трассы в шикане после туннеля и ударилась об отбойник. Чтобы убрать обломки были подняты красные флаги. Серхио Переса отвезли в больницу. На старт гонки он не вышел.

  Серхио Перес не принял участия в гонке из-за травмы, полученной в квалификации
  Время Хэмилтона в третьей части квалификации аннулировано из-за срезки шиканы после туннеля
  Допущены к старту гонки по решению стюардов

Гонка 
На 68 круге Сутил пробил шину, коснувшись барьера, срезал шикану и вызвал серию инцидентов — Альгерсуари налетел на Хэмилтона, а Петров, уходя от контакта, врезался в ограждение. На трассу выпустили машину безопасности. Чтобы убрать обломки были подняты красные флаги. Виталия Петрова отвезли в госпиталь.

|}
Примечания:
  — Льюис Хэмилтон получил 20-секундный штраф после гонки.
  — Пастор Мальдонадо врезался в стену на 73 кругу после столкновения с Льюисом Хэмилтоном, но он был классифицирован как он закончил более 90 % расстояния до конца гонки .

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2011 году